Квасины () — деревня и муниципалитет в районе Рихнов-над-Кнежноу, Краловеградецкий край, Чехия.

В Квасинах находится завод автомобилестроительной компании Škoda Auto, на котором сейчас производятся такие модели автомобилей, как Škoda Karoq, Škoda Kodiaq, Škoda Superb и SEAT Ateca.

Первый автомобиль с двумя дверьми и четырьмя сиденьями был построен на этом заводе в 1934 году. В 2013 году на заводе работало 3000 рабочих, в год на производится более 140 000 автомобилей.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Краловеградецкого края